Филателия — коллекционирование и изучение знаков почтовой оплаты, к которым относят марки, этикетки, ярлыки, разнообразные провизории, почтовые штемпели, штампы, а также конвертов, почтовых карточек и открыток.
 «Филателия» — ежемесячный филателистический журнал, издающийся в России.
 «Филателия» — крупнейший русскоязычный филателистический сайт и форум.